O Joaca Rugby Clube é um clube de rugby de Florianópolis, que realiza seus treinos na Lagoa da Conceição (distrito), fundado no dia 31 de maio de 2008.

História

O Joaca Rugby Clube nasceu em 2008 na praia da Joaquina, Florianópolis, onde aconteceram os primeiros treinamentos com seis jovens atletas, comandados por Miguel Caçote (que anteriormente também havia ajudado a fundar o Desterro Rugby Clube) primeiro treinador do clube e atual presidente. Participa do campeonato catarinense, Rugby na ilha, Taça Tupi e diversos outros que ocorrem no estado. O Joaca Rugby é conhecido principalmente pelos seus atletas de pouca idade, talentosos e com muita raça dentro de campo. Atualmente são mais de 20 jovens que participam, efetivamente, do dia a dia do clube, além dos pais e amigos que sempre os apoiaram.

O Joaca Rugby Clube tem se mantido graças à colaboração e doação pessoal de seus atletas, dirigentes e técnicos. Apesar dos poucos recursos para realizar os treinos e investimentos na melhoria da estrutura física, tem-se feito grandes conquistas, principalmente na inserção de crianças e jovens no mundo esportivo. 
O Joaca, como é carinhosamente chamado, orgulha-se em dizer que se mantêm sob três dos princípios básicos que o Rugby ensina: união, força e garra.
Em 2010 o Joaca Rugby Clube estabeleceu-se legalmente como um clube esportivo, iniciando uma nova fase baseada em um planejamento de longo prazo. O sonho do Joaca é ser reconhecido como um dos clubes que contribuiram de forma decisiva na consolidação do Rugby no Brasil. 
O Joaca Rugby ainda contou com o apoio do argentino Ubaldo Riveiro e o Uruguaio Richard Rodríguez, ambos com vasto conhecimento no esporte.

Missão do Joaca Rugby Clube

"Formar pessoas de bem através do rugby"

Acreditamos que o Rugby é uma ferramenta eficiente para a formação de cidadãos responsáveis que contribuam positivamente com o desenvolvimento da sociedade. 

Nossa proposta social é a divulgação e o ensino da prática do Rugby e dos seus princípios de Lealdade, União, Respeito Mútuo, Valor pela Vida e Cavalheirismo.

A escola do Joaca Rugby Clube tem como missão formar novos jogadores, educando e transmitindo os princípios éticos, filosóficos, técnicos e táticos que fazem do rugby um esporte único, contribuindo na formação de pessoas de bem para a sociedade.

Local dos treinos

O Joaca Rugby treina todas as Segundas e Quartas, ás 20:00hrs no gramado do Marina Phillip em frente ao TILAG (Terminal de onibus da Lagoa da Conceição) . Aos Sábados o treino ocorre as 09:00hrs na "Toca da Coruja" - Rod. Aparício Ramos Cordeiro, 2719 - Morro do Peralta, Florianópolis - SC (Localização no Google Maps).

Títulos e Conquistas
2008:
 É Criado oficialmente o Joaca Rugby Clube.
2009:
 Inicia sua Participação no Campeonato Catarinense.
2010:
 3° Lugar no Campeonato Catarinense (Adulto)
 Campeão Catarinense Juvenil (M19)
 5 Jogadores JOACA foram enviados à São Paulo para jogar a Copa Cultura Inglesa, representando o selecionado do Estado (FECARU)
2011:
 Campeão Catarinense Juvenil (M19)
 Campeão do Rugby na Ilha Juvenil (M19)
 6 Jogadores JOACA foram enviados à São Paulo para jogar a Copa Cultura Inglesa, representando o selecionado do Estado (FECARU), ficando em posto de vice-campeão.
 3 jogadores selecionados para treinos com Seleção Brasileira; 1 jogador na Seleção Brasileira competindo o Sul-americano Juvenil.
2012:
 Vice-campeão do Rugby na Ilha Juvenil (M19)
 Vice-campeão do Rugby na Ilha Adulto
 8 Jogadores JOACA foram enviados à São Paulo para jogar a Copa Cultura Inglesa, representando o selecionado do Estado (FECARU)
2013:
 Participação no Campeonato Catarinense modalidade 7’s a side.
 Vice-Campeão do OKTOBERSEVENS, em Blumenau.
 Vice-Campeão do Torneio de Integração de Itapema.
 4 jogadores do JOACA foram enviados à São Paulo para jogar a Copa Cultura Inglesa, representando o selecionado do Estado (FECARU)
 6 jogadores enviados à São Paulo para jogar a Copa Cultura Inglesa, representando o selecionado do Estado (FECARU)
2014:
O Jogador Matheus Wolf foi convocado para a Seleção Brasileira Juvenil.
Vice-Campeão Torneio Desenvolvimento Etapa Desterro.
Campeão Torneio Desenvolvimento Etapa Blumenau.
 Campeão Torneio Desenvolvimento Etapa Criciúma.
 Sete jogadores do Joaca Rugby Clube integram a seleção da UFSC para participar da LDU - Rugby 7s em São José dos Campos.
2015:
 3 Jogadores JOACA foram enviados à São Paulo para jogar o Campeonato Nacional Juvenil, representando o selecionado do Estado (FECARU)

 Atleta Matheus Wolf convocado para a Seleção Brasileira Adulta para jogo contra a Seleção da Alemanha em Blumenau.
 Campeão do 2º Itajaí Beach Rugby - Taça Paul Bishop.
 Campeão da TAÇA DE PRATA do Torneio Qualificatório para BR SEVENS.
2016:
 Campeão do 2º Desafio Festa da Uva de Rugby em Caxias do Sul. (Joaca 25 x 15 Serra Rugby).
 Classificados para disputa da Taça Tupi.

 Atleta Matheus Wolf convocado para a Seleção Brasileira Adulta.
2017: 
 Vice-Campeão do Campeonato Catarinense de Sevens Adulto.
 Campeão do Campeonato Catarinense de Sevens Juvenil M19.

 Terceiro lugar no Campeonato Catarinense de XV Adulto.

 Classificados para disputa da Taça Tupi.
 Atleta Matheus Wolf convocado para a Seleção Brasileira Adulta para Gira na Romênia.
 Atleta Thiago Borges convocado para a Seleção Brasileira Juvenil M20.
2018:
 Oito atletas convocados para Seleção Catarinense de Rugby XV.
 Campeão do Campeonato Catarinense de Sevens Juvenil M19.
2019:

Campeão Catarinense de 10s.
 Campeão do Campeonato brasileiro serie B  "Taça Tupi".
 Vice-Campeão do Campeonato Catarinense XV.
 Campeão Catarinense Juvenil M19.
 Atleta Alisson Kalkmann convocado para a Seleção Brasileira Juvenil M20 para jogar o campeonato mundial U20 Trophy 2019.

2020:

Atletas Rafael Gattino, Isaac Desermine, Gustavo Campos, Bryan Gutierrez, Felipe da Rosa Oliveira convocados para seleção catarinense alcançando 3º lugar no BR SEVENS M19 (Cultura inglesa de Sevens).
 Campeão do Campeonato Catarinense de Sevens Juvenil M19.

2021:

2022:

Primeira vitória da história em jogo de XV contra o Desterro (25 x 24 em partida válida pelo Campeonato Catarinense de XV)
 Vice-Campeão do Campeonato Catarinense XV.
 Atleta Nicole Moreira convocada pela Federação Gaucha de Rugby para jogar o Campeonato Brasileiro de Rugby XV Feminino alcançando a medalha de Prata.
 Campeão (Time A) e Vice campeão (Time B) do Campeonato de Rugby Sevens Joinville.

Curiosidades
 O nome Joaca vem do apelido da praia da Joaquina, onde se iniciaram os treinos.
 O mascote e também escudo do clube é uma Coruja-buraqueira, pois muitas habitam o campo do Joaca e são companhia frequente nos treinos.

Ligações externas
 Instagram Oficial do Joaca Rugby Clube.

 
 
 
 
 

Times de rugby de Santa Catarina
Esporte de Florianópolis
Fundações em Santa Catarina em 2008